Heureux est un adjectif et un nom propre.

Adjectif 
 Heureux, adjectif masculin français qui signifie : « qui jouit du bonheur ».

Patronyme 

 Gaëlle Heureux (1970-), écrivaine française et chroniqueuse de radio.

Marine 
 Heureux, navire de guerre français en service à partir de 1782

Patronyme français